Целих Сергій Васильович (1905—1944) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Целих Федот Павлович (1896—1982) — радянський діяч, голова Північно-Казахстанського обласного виконавчого комітету. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Целих Юрій Георгійович (* 1938) — народний депутат України 2-го скликання.
 Целих Юрій Миколайович (* 1979) — український футболіст, нападник.